Canal de Bruges kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Kanaal Gent-Brugge, kanal, Flandern, 
 Kanaal van Brugge naar Sluis, kanal, Flandern, Västflandern, 

Robotskapade Belgienförgreningar